Mala Reka (Bajina Bašta), een plaats in de Servische gemeente Bajina Bašta
 Mala Reka (Kruševac), een plaats in de Servische gemeente Kruševac
 Mala Reka (Trgovište), een plaats in de Servische gemeente Trgovište